Ша́цкая — фамилия (женская форма фамилии Шацкий) и топоним.

Известные носительницы 
 Шацкая, Валентина Николаевна (1882—1978) — русский и советский педагог, академик АПН СССР.

Топоним 
 Шацкая — слобода, Сапожковский район (Рязанская область).

См. также 
 Шацкая провинция